Källberget kan syfta på:

 Källberget, Leksands kommun – en by i Leksands socken, Leksands kommun och ett nyare villaområde
 Källberget, Bergs kommun – en liten, nu obebodd by i Bergs kommun